13-й чемпионат Киргизии по футболу, разыгранный 10 командами с 17 апреля по 10 ноября 2004 года. Чемпионом впервые стал нарынский «Дордой-Динамо», бишкекский СКА-«Шоро» во 2-й раз подряд был серебряным призером, 3-е место занял «Жаштык-Ак-Алтын» из Кара-Суу.

Участники 
Формула чемпионата по сравнению с прошлым сезоном была изменена — вместо разбивки на региональные зоны был проведён единый турнир с участием 10 команд, игравших между собой в 4 круга. Из-за этого число участников Высшей лиги было сокращено с прошлогодних 18 до 10.

Единственным дебютантом сезона стала Молодёжная сборная Кыргызстана (несмотря на название, команда состояла из 17-летних игроков 1987 года рождения).

После первой половины сезона СКА ПВО был переименован в «СКА»-Шоро из-за смены спонсора. При этом команда «Шоро», которую ранее поддерживал тот же спонсор, снялась с чемпионата, а в оставшихся матчах 3-го и 4-го кругов ей были засчитаны поражения. «Нефтчи» (Кочкор-Ата) снялся с турнира после 29 матчей.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры чемпионата

Рекорды чемпионата 
Самый результативный матч (11 голов) и Самая крупная победа: 17.06.2004 СКА-Шоро — Жайыл-Баатыр 10:1

Самая крупная победа на выезде: 15.05.2004 Абдыш-Ата — Дордой-Динамо 1:7 ; 0:6 — 4 раза

Хет-трики

Примечания

Ссылки 
 Результаты на RSSSF

2004
Футбол в Азии в 2004 году
Спорт в Киргизии в 2004 году